Cargo — румынская хеви-метал-группа, основанная в 1985 году в городе Тимишоара.

История 
Несмотря на то, что основана группа была ещё в 1985 году, окончательный состав сложился только к 1995 году. В него вошли: Адриан Бэрар (гитара/вокал), Овидий «Кемпес» Ионку (вокал), Кристиан Пуп (клавишные), Алин Ачим (бас-гитара), Тави Пилан (ударные). В этом составе была записана большая часть альбомов группы. В 1995 году Ионку попал в серьёзную мотоциклетную аварию и был временно заменён Адрианом Игришаном. Ситуация повторилась и в 2003 году, с той лишь разницей, что замена была уже окончательной.

Текущий состав 
 Адриан Игришан — вокал
 Адриан Бэрар — гитара/вокал
 Октавиан Пилан — ударные
 Кристиан Пуп — клавишные
 Мирэл Кумпанас — бас-гитара

Дискография

Альбомы 
 Povestiri din garã — 1992
 Destin — 1995
 Colinde şi obiceiuri de iarnã — 1996,
 Ziua vrãjitoarelor — 1998
 Colinde — 2000
 Spiritus Sanctus — 2003
 XXII — 2007

Другие релизы 
 1989 — 1989
 Brigadierii — 1989
 Buletin de știri — 1989
 Doi prieteni/Ana — 1990
 Capra/Lui — 1995
 Clasa muncitoare & Batacanda — 1996
 Steaua & Urare/Bucuria Crăciunului — 1997
 Cântecul Paștelui — 1998, видео
 Bagă-ți mințile-n cap — 2000
 Mama — 2000, видео
 Dacă ploaia s-ar opri — 2003, видео
 Nu pot trăi fără tine — 2004, видео
 Ca o stea — 2007, видео

Ссылки 

 Cargo — Официальный сайт  
 Группа Cargo на Encyclopaedia Metallum 
 Cargo на MySpace 
 Фан-клуб Cargo  

 Статья в Jurnalul Național
 Статья  в Agerpres
 Интервью  в Formula AS
 Интервью  в Formula AS

Рок-группы Румынии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году